Gronov ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Gronov oder Johann Friedrich Gronovius (1611–1671), deutscher Philologe
 Lorenz Theodor Gronov (1730–1777), deutsch-niederländischer Naturforscher

Siehe auch:
 Gronovius
 Gronover